San Giuseppe in Via Trionfale – diaconia
 Basilica di San Giuseppe al Trionfale – chiesa di Roma